Канализация на Украине — одна из сфер коммунального хозяйства Украины. По данным Госстата Украины, канализацией обеспечено 60,0 % общей площади жилищного фонда страны (2018 г.). Системами канализации оснащены 96,7 % городов, 57,2 % посёлков городского типа и 2,4 % сёл.

Протяжённость сетей канализации на Украине составляет 34,65 тыс. км, из них в аварийном состоянии находится 13,0 тыс. км (38 %). Канализационные системы оснащены 7106 единицами насосного оборудования, из них требует замены 1854 единицы (26 %).

Регионы 
Доля квартир на Украине, оборудованных канализацией по состоянию на 1 января 2021 года (% от количества квартир):

Статистика

Примечания 

Жилищно-коммунальное хозяйство Украины
Канализация